Егиндыкольский сельский округ:
 Егиндыкольский сельский округ (Акмолинская область) — сельский округ в Акмолинской области.
 Егиндыкольский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.